Kathedralbasilika Maria Immaculata ist die Bezeichnung für

 Kathedralbasilika Maria Immaculata (Bulawayo), Zimbabwe
 Kathedralbasilika Maria Immaculata (Denver), Colorado
 Kathedralbasilika Maria Immaculata (Sligo), Irland